Manggarai est le nom :
 d'un peuple de l'île indonésienne de Florès ;
 de leur langue, du groupe bima-sumba du malayo-polynésien central ;
 d'un kabupaten (département) dans cette île ;
 d'un quartier de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, où se trouve la gare de Manggarai, qui sera le terminus de la liaison ferroviaire avec l'aéroport international de Jakarta.